Trader Horn (handelaar) - Brits ivoorhandelaar
Trader Horn (1931) - film van W.S. Van Dyke
Trader Horn (1973) - film van Reza Badiyi